Тайное — деревня в Верхнекетском районе Томской области России. Входит в состав Палочкинского сельского поселения.

География 
Деревня находится в восточной части Томской области, в пределах Чулымской равнины, на левом берегу протоки Таинская Анга реки Кеть, вблизи места впадения в неё реки Петейги, на расстоянии примерно 53 километров (по прямой) к западу-юго-западу (WSW) от рабочего посёлка Белый Яр, административного центра района. Абсолютная высота — 68 метров над уровнем моря.

Часовой пояс

История 
Основано в 1726 году.
По данным 1926 года в юртах Тайна имелось 7 хозяйств и проживало 39 человек (в основном — остяки). В административном отношении населённый пункт входил в состав Шировского сельсовета Колпашевского района Томского округа Сибирского края.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 75 %, женщины — соответственно 25 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 79 %.

Селькупское название 
Название деревни Пет́т́ей Кын Та̄буй Е̄ды, Пет́т́ен Та̄бу переводится с кетского диалекта селькупского языка как "чебаковой реки устьевая деревня", "чебаковое устье".

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из одной улицы (ул. Таёжная).

Примечания 

Населённые пункты Верхнекетского района